William Robinson (1655-1736), homme politique anglais ;  
  (1838-1935), jardinier irlandais ;  
 William Robinson (1840–1921), inventeur américain ;  
 William Robinson (1870–1940), nageur britannique ;  
 William Robinson (1916-2002), évêque canadien.
 William Robinson (né en 1936), peintre australien né à Brisbane.

Voir aussi